Rivière Cook peut se référer :

Hydronymes 
Rivière Cook, un affluent de la rivière Jacques-Cartier, coulant dans Lac-Croche, dans la MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec, Canada.
Rivière Cook, un cours d'eau de Île du Sud of Nouvelle-Zélande.